Le Super Ligue féminine (turc : Kadınlar Süper Ligi) est une compétition de football féminin réunissant les meilleurs clubs de Turquie.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 RSSSF

Turquie
Compétition de football en Turquie
Football féminin